Stary Stadion Warty Poznań
 Nowy Stadion Warty Poznań